Полное лунное затмение, произошедшее на территории Европы, Африки и части Азии 1 марта 1504 года (на территории Южной и Северной Америки — вечером 29 февраля). Известно тем, что Христофор Колумб использовал его для запугивания ямайских индейцев.

История 
 

Во время четвёртой экспедиции команда Христофора Колумба прожила один год на Ямайке, где аборигены снабжали их провиантом. Со временем они стали приносить меньше еды и питьевой воды, людям грозила голодная смерть, и Колумб решил воздействовать на индейцев, используя знания астрономии.

Обратившись к астрономическим таблицам-эфемеридам немецкого астронома Региомонтана, он обнаружил, что 1 марта 1504 года состоится полное лунное затмение, которое на территории Америки будет наблюдаться 29 февраля. Колумб сообщил вождям индейцев, что его боги возмущены их поведением и вскоре продемонстрируют это. Когда луна покраснела, индейцы в ужасе стали просить прощения. Колумб, удалившись в свою каюту и дождавшись конца затмения, длившегося  вышел и сообщил, что они прощены, и поставки провизии стали исполняться на прежнем уровне.

…Экспедицию выручил адмирал, прибегнув к старинному средству, способному смутить простодушных индейцев. По календарям он знал, что 1 марта 1504 года будет лунное затмение, о чём объявил индейским кацикам как о знамении небес, недовольных плохим снабжением испанцев. Когда затмение началось, поражённым индейцам сообщили, что Колумб молится об их спасении, которое будет даровано, если они возобновят поставки продовольствия. Кацики на все соглашались, и впредь продовольственных проблем у испанцев не было.

В 1885 году писатель Генри Хаггард использовал историю спасения Колумба в своём романе «Копи царя Соломона».

Примечания

Ссылки 
 Christopher Columbus and the Lunar Eclipse
 How a Lunar Eclipse Saved Columbus
 Christopher Columbus Tricks Native Jamaicans into Giving Him Supplies by Using His Knowledge of an Upcoming Lunar Eclipse

Лунные затмения